

Letteratura
Cassandra – racconto di C. J. Cherryh, vincitore del Premio Hugo per il miglior racconto breve del 1979
Cassandra (Kassandra) – romanzo di Christa Wolf del 1983

Mitologia
 Cassandra – personaggio della mitologia greca

Personaggi e luoghi immaginari 
 Cassandra – personaggio del musical Cats
 Cassandra – personaggio di Stargate SG-1
 Cassandra Alexandra – personaggio della serie videoludica Soulcalibur
 Cassandra Pentaghast – personaggio della serie videoludica Dragon Age
 Kassandra (personaggio) - personaggio protagonista femminile del videogioco Assassin's Creed: Odyssey

Altro 
 Cassandra – nome proprio di persona italiano femminile
 Cassandra – singolo dei Theatre of Tragedy del 1998, dall'album Aégis
 Cassandra – database management system con licenza open source
 Cassandra – comune (borough) degli Stati Uniti d'America, nella contea di Cambria, Pennsylvania
 Sindrome di Cassandra – patologia che porta a formulare sistematicamente previsioni avverse circa il proprio o altrui futuro

Pagine correlate 
 Kassandra (disambigua)